Bittencourt ist der Familienname folgender Personen:

 Amaro Soares Bittencourt (1885–1963), brasilianischer Generalmajor
 Carlos Bittencourt Filho (* 1930), brasilianischer Segler
 Diogo Silvestre Bittencourt (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Franklin Bittencourt (* 1969), brasilianischer Fußballspieler
 Leonardo Bittencourt (* 1993), deutsch-brasilianischer Fußballspieler
 Márcio Bittencourt (* 1964), brasilianischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Betancourt
 Betancur
 Bettencourt
 Béthencourt
 Betoncourt